Дубна може стосуватися:

 Дубна — місто у Московській області Росії;
 Дубна — річка, права притока Волги, тече у Владимирській і Московській областях Росії.
 Дубна — річка, права притока Західної Двіни, тече у Ливанському, Варкавському та Даугавпілському краях Латвії.